Das Wort Stimmbeteiligung bezeichnet

 bei einer Abstimmung den Anteil von Stimmberechtigten, die ihre Stimme abgaben, siehe Wahlbeteiligung
 in der Phonetik ein Kriterium zur Beschreibung der Artikulation, siehe Stimmhaftigkeit